Klimonty peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Klimonty, un village dans la powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Klimonty, un village dans la powiat de Siedlce